Cove kan verwijzen naar:
een cove is in de geomorfologie de Engelstalige benaming een kleine baai, zie cala (landvorm)
de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cove (Arkansas)
Cove (Oregon)
Cove (Texas)
Cove (Utah)
Covè, Benin